Kalitta steht für folgende Begriffe: 

 Scott Kalitta, einen US-amerikanischer Dragsterfahrer
 Kalitta Air, eine US-amerikanische Frachtfluggesellschaft